Kirkkokatu est un nom de rue ou de chemin en Finlande:

 Kirkkokatu, rue à Helsinki
 Kirkkokatu, rue à Joensuu
 Kirkkokatu, rue à Kajaani
 Kirkkokatu, rue à Kotka
 Kirkkokatu, rue à Kuopio
 Kirkkokatu, rue à Lahti
 Kirkkokatu, rue à Lappeenranta
 Kirkkokatu, rue à Mikkeli
 Kirkkokatu, rue à Oulu
 Kirkkokatu, rue à Pietarsaari
 Kirkkokatu, rue à Porvoo
 Kirkkokatu, rue à Raahe
 Kirkkokatu, rue à Savonlinna
 Kirkkokatu, rue à Seinäjoki
 Kirkkokatu, rue à Tampere
 Kirkkokatu, rue à Tornio